Klas Hermansson Fleming kan syfta på:

 Klas Fleming (död 1616), häradshövding, ståthållare och krigsbefäl
 Claes Fleming (1649–1685), lantmarskalk, landshövding och hovråd